Peter Richardson (artiest), Brits acteur en komiek
 Peter Richardson (bokser), Brits bokser
 Peter Richardson (golfer), Brits golfer
 Peter D. Richardson, Amerikaans filmmaker